Kuznetsovski (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Kuznetsovski (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Kuznetsovski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Kuznetsovski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia